Pärnu, város Észtországban
Pärnu megye, Észtország egyik megyéje 
Pärnu-folyó, folyó Észtországban
Pärnu JK Vaprus, észtországi sportegyesület